La Serie A2 2022-2023, 46ª edizione della seconda serie del campionato italiano di pallavolo maschile, si svolge dall'8 ottobre 2022: al torneo partecipano quattordici squadre di club italiane.

Regolamento

Formula 
La formula ha previsto:
 Regular season, disputato con girone all'italiana, con gare di andata e ritorno, per un totale di ventisei giornate: le prime otto classificate hanno acceduto ai play-off promozione, mentre l'ultima è retrocessa in Serie A3.
 Play-off promozione, disputati con:
 Quarti di finale e semifinali, giocati al meglio di due vittorie su tre gare.
 Finale, giocata al meglio di tre vittorie su cinque gare: la vincitrice è promossa in Superlega.
 Play-out, disputati tra la dodicesima e la tredicesima classificata solo nel caso le due squadre terminino la regular season con una differenza inferiore ai tre punti.

Criteri di classifica 
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Punti;
Numero di partite vinte;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti.

Squadre partecipanti 
Le squadre retrocesse dalla Superlega sono state la  e la , mentre quelle promosse dalla Serie A3 sono state la  e il .

Il , avente diritto per il campionato di Superlega, ha scambiato il titolo con l'.

Torneo

Regular season

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.
      Retrocessa in Serie A3.

Play-off promozione

Tabellone

Risultati

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Verdetti

Statistiche

Note

Collegamenti esterni 
 

Pallavolo nel 2022
Pallavolo nel 2023
 2022-2023